Vere Bertie (zm. 1680) – angielski prawnik, sędzia
 Vere Bertie (1878–1954) – brytyjski arystokrata 2. wicehrabia Bertie of Thame